Matosevic bzw. Matošević ist der Familienname folgender Personen:

 Marinko Matosevic (* 1985), australischer Tennisspieler
 Valter Matošević (* 1970), kroatischer Handballspieler